Nazwa Prokom odnosi się przede wszystkim do grupy spółek, w większości których założycielem i właścicielem jest Ryszard Krauze:
 Prokom Investments
 Prokom Software
 Prokom Trefl Sopot
 Prokom Cheerleaders Cup